Inname van Oldenzaal (1580) door Rennenberg 
 Inname van Oldenzaal (1605)